Elitserien 2010–11 byla 36. sezónou Švédské ligy ledního hokeje. Základní část byla hrána od 16. září 2010 – 5. března 2011. Play-off bylo hráno od 8. března 2011 do 19. dubna 2011.

Utkání Färjestads BK – Frölunda HC bylo hráno 26. prosince 2010 na kluzišti pod širým nebem v Karlstadu s kapacitou hlediště až 20 000 diváků.

Stadiony

Tabulka

Produktivita 
Pozn.: Z = Zápasy, G = Góly, A = Asistsence, B = Body

Brankáři 
Pozn.: Z = Zápasy, %CHS = % chycených střel, POG = Průměr obdržených gólů

Play-off

Kvalserien (baráž) 

██Nominovali se do Elitserien 2011/2012

██Hráli v HockeyAllsvenskan 2011/2012

Reference

Externí odkazy 
 

Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011
2010/2011
Sport ve Švédsku v roce 2010
Sport ve Švédsku v roce 2011